Produit par Labels, Abricotine & Quality Street est le deuxième maxi cd d'Eiffel. Il contient la chanson Te revoir qui connaît un petit succès lors de sa sortie. Cette chanson, ainsi que Abricotine & Quality Street se retrouveront sur le premier album du groupe sorti un an plus tard, Abricotine.

Liste des pistes 
 Abricotine & Quality Street - 3:35
 Te revoir - 5:08
 Si j'aimais deux filles - 6:36
 Juillet - 5:11

Musiciens 
 Estelle Humeau : Claviers, guitare
 Damien Lefèvre : Basse
 Nicolas Courret : Batterie, percussions
 Romain Humeau : Chant, guitare

Musiciens invités 
 Marc Sens : Trombone sur Si j'aimais deux filles.
 Virginie Michaud, Dominique Juchors, Agnès Toussaint et Pascale Jaupart (quatuor Alhambra) : Cordes sur Te revoir.

Notes et références 
Article rédigé d'après le journal de bord du site officiel d'Eiffel http://www.eiffelnews.com et des numéros 2, 3 et 4 du fanzine "Inferno Telgraph".

Liens externes 
 Site officiel
 Profil MySpace
 Site officiel de Romain Humeau

Album d'Eiffel
Album publié par Labels
Album publié par Virgin Records
Album musical sorti en 2000